Lolomboli (Lotu), een plaats in Indonesië
Lolomboli (Mazino), een plaats in Indonesië
Lolomboli (Gunungsitoli Selatan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing